OPEN, Esposizione Internazionale di Sculture ed Installazioni, è una mostra d'arte che si tiene annualmente a Venezia Lido parallelamente alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Storia
Nata nel 1998 su iniziativa di Paolo de Grandis, l'iniziativa aveva l'obiettivo di affiancare alla mostra del cinema un appuntamento dedicato alla scultura. Già dalla prima edizione hanno partecipato artisti di rilievo internazionale come Beverly Pepper, Costas Varotsos e Pierpaolo Calzolari. Negli anni successivi la mostra si è affermata come importante appuntamento nel calendario dell'arte moderna.
OPEN si basa sul principio significativo di invitare un artista per ogni nazione partecipante: gli artisti che partecipano alla esposizione rappresentano il loro paese in un ambiente prestigioso e di cultura internazionale e palesano il legame fra le arti visive e il cinema attraverso la loro presenza artistica lungo il percorso espositivo nevralgico lidense.

Catalogo
La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da Bellati Editore in cui sono raccolte le immagini delle opere esposte e i testi degli interventi critici su di esse.

Note

Biennale di Venezia